Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Tampa Bay Buccaneers dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Die Buccaneers spielten seit 1976 gegen insgesamt 31 andere Mannschaften. Mit 63 Partien gab es die meisten Begegnungen gegen die New Orleans Saints. Am erfolgreichsten gegen die aktuellen Teams der NFL sind sie gegen die Buffalo Bills.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Alle Saisons seit 1976

Draftpicks

NFL Expansion Draft 1976 
Im NFL Expansion Draft 1976 drafteten die Buccaneers ihre ersten 39 Spieler.

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die Buccaneers seit ihrer Gründung 1976 getätigt haben. Die Buccaneers konnten bisher fünfmal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1976, 1977, 1986, 1987 und 2015). Von der University of Alabama haben sie bisher mit vier Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Tampa Bay Buccaneers auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Draft History auf pro-football-reference.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde